Hound (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Mil Mi-4, een Sovjet transporthelikopter met NAVO-codenaam Hound